Per ferrovia Carinziana (in tedesco Kärntner Bahn) s'intende la linea ferroviaria internazionale che collega Fortezza, in provincia di Bolzano a Maribor, in Slovenia. Attualmente è distinta in due linee ferroviarie:
 la ferrovia della Val Pusteria (da Fortezza a San Candido);
 la Drautalbahn (da San Candido a Maribor passando per Villaco e Klagenfurt).